Označení USS Midway nesla v historii amerického námořnictva tři plavidla:
 USS Midway (AG-41), nákladní loď z roku 1921, která v americkém námořnictvu sloužila v letech 1942–1946 (do roku 1943 jako USS Midway, poté jako USS Panay)
 USS St. Lo (CVE-63), eskortní letadlová loď třídy Casablanca sloužící v letech 1943–1944, do roku 1944 jako USS Midway
 USS Midway (CV-41), letadlová loď sloužící v letech 1945–1992, vedoucí loď své třídy